Hagino bezeichnet:

 (12802) Hagino, ein Asteroid des Hauptgürtels

Hagino ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Hagino, japanischer Amateurastronom
 Hideaki Hagino (* 1973), japanischer Fußballspieler
 Kōdai Hagino (* 2000), japanischer Fußballspieler 
 Kōsuke Hagino (* 1994), japanischer Schwimmer 
 Silke Hagino (* 1980), deutsche Faustballerin